

Mitologia 
 Eleno – indovino della mitologia greca, figlio di Priamo e fratello di Cassandra

Persone 
 Eleno – militare greco antico, figlio del re d'Epiro Pirro
 Eleno – funzionario e militare egizio

Onomastica 
 Eleno – forma maschile del nome di persona Elena